Сергей Александрович Лебедев: Лебедев, Сергей Александрович (род. 1940) — российский философ.
 Лебедев, Сергей Александрович (1890—1940) — генерал-лейтенант Советской Армии.
 Лебедев, Сергей Александрович — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XII созыва.